Эвангелизмо́с ( — Благовещение) — греческий топоним. Может означать:

  — деревня в общине Миноа-Педьяда на Крите.
  — деревня в общине Пилос-Нестор в Месинии.
  — деревня в общине Волви.
 Эвангелизмос (Темби) — деревня в Фессалии.
  — деревня в сообществе  в общине Каристос на Эвбее.
  — деревня в общине Эласон.
 Благовещенский монастырь () — монастырь в сообществе Ормилия.
  () — владение монастыря Ксенофонта.
 Эвангелизмос — больница в Афинах.
  — станция Афинского метрополитена.